Sterbecke bezeichnet:

 Sterbecke (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sterbecke (Volme), rechter Nebenfluss der Volme im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen